Roger Federer era il detentore del titolo, ma ha deciso non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Matteo Berrettini ha sconfitto Félix Auger-Aliassime col punteggio di 6-4, 7-611.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Alexander Zverev (secondo turno)
  Karen Khachanov (secondo turno)
  Daniil Medvedev (secondo turno)
  Nikoloz Basilashvili (secondo turno)

  Gaël Monfils (secondo turno)
  Milos Raonic (semifinale, ritirato)
  Félix Auger-Aliassime (finale) 
  Denis Shapovalov (primo turno)

Wildcard 

  Lucas Pouille (quarti di finale)
  Alexander Zverev (secondo turno)

  Mischa Zverev (primo turno)

Qualificati 

  Dustin Brown (quarti di finale)
  Viktor Galović (primo turno)

  Feliciano López (primo turno)
  Alexei Popyrin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2019